Записки божевільного. Автор — Гоголь Микола Васильович
 Записки божевільного. Автор — Толстой Лев Миколайович

Див. також 
 Записки українського самашедшого — перший прозовий роман Ліни Костенко